Милок () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милок, Карлос (1932—2017) — уругвайский футболист, нападающий, тренер.
  (1929—1998) — уругвайский футболист.
Также топоним:
 Милок () — уезд на севере провинции Намдинь, Вьетнам.